Гран-при Франции — восьмой этап Формулы-1 в сезоне  года, прошёл с 20 по 22 июня 2008 года на трассе Маньи-Кур (Невер, Франция). Гонка стала 793-м Гран-при в истории Формулы-1.

25 июня 2008 года Французская автомобильная ассоциация FFSA выпустила заявление, что этап чемпионата мира в классе Формула-1 в 2009 пройдет в Маньи-Кур. До этого момента не было до конца ясна дальнейшая судьба этой трассы. С одной стороны, руководство автодрома имеет контракт на проведение Гран-при Франции с FFSA, Французской автомобильной ассоциацией, но с другой — против использования данного автодрома выступает коммерческий директор Формулы-1 Берни Экклстоун, в его планах — перенесение Гран-при вблизи Парижа (рассматривается, например, Евродиснейленд). Маньи-Кур критикуется в том числе из-за ограниченного количества мест в гостиницах, удалённости от крупных городов и старой инфраструктуры трассы. Руководство автодрома представило весьма амбициозный проект Маньи-Кур-2, стремясь во что бы то ни стало сохранить Гран-при у себя.

Льюис Хэмилтон и Нико Росберг получили штраф в 10 мест к результату в квалификации из-за инцидента на пит-лейн на предыдущем Гран-при в Канаде.

Свободные заезды

Квалификация 
Солнечно. Сухо. Температура воздуха +27 °C, трассы +48 °C

Гонка 
В начале гонки Льюис Хэмилтон начал пробиваться вперёд и вышел на 10 позицию на первых кругах, но стюарды наказали британца за обгон Феттеля, в котором он срезал часть трассы и ему пришлось отбыть штраф в виде проезда через пит-лейн и лишится возможности побороться за очки. Больше половины дистанции лидировал Кими Райкконен, но потом у него возникли механические проблемы, сломалась выхлопная система и от автомобиля отломалась часть обшивки, Кими стал верно терять секунды, Фелипе Масса его обошёл на 38 круге и лидировал до самого финиша. Победа позволила бразильцу обойти Кубицу в чемпионате на два очка. Роберт, лидер зачёта до старта Гран-при, финишировал пятым и набрал всего 4 очка. Ярно Трулли из Тойоты впервые за три года с Гран-при Испании 2005 года поднялся на подиум, последние 10 кругов Ярно вел схватку за подиум с Хейкки Ковалайненом. Нельсиньо Пике набрал первые очки в карьере, в самом конце заезда он обошёл напарника — Фернандо Алонсо из-за его ошибки при обходе кругового.

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2008 году
Июнь 2008 года